

Codici 
 JON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Johnston Island (Johnston Island)

Altro 
 Jon – diminutivo del nome proprio di persona Jonathan
 Jon – film finlandese del 1983

Pagine correlate 
 John
 Jonny